Snöbådan kan syfta på:

Finland 

 Snöbådan, Houtskär, Åboland, 
 Snöbådan, Kyrkslätt, Nyland, 

Robotskapade Finlandförgreningar